Парк Шопена:

 Парк Шопена — старейший действующий публичный парк в Познани, Польша.
 Парк Шопена — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.

См. также